El término librero puede hacer referencia:

al librero, una persona cuyo oficio es la venta de libros;
al librero, un mueble con estantes que sirve para almacenar libros.